Rede Integrada de Transporte — sistema de veículo leve sobre pneus em Curitiba, Paraná, Brasil
 Rede Internacional de Televisão — rede de televisão instalada na cidade de São Paulo, Brasil
Teleférico da Ilha Roosevelt — Roosevelt Island Tramway em inglês

Desambiguações de siglas